Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН) — один из ведущих научно-исследовательских институтов РАН в области химии. Расположен в Москве.

История 
Институт был основан 23 февраля 1934 году в Москве на базе Лаборатории высоких давлений и Лаборатории органического синтеза. Среди основателей были академики А. Е. Фаворский,  Н. Д. Зелинский, В. Н. Ипатьев, А. Е. Чичибабин, а позднее Н. Я. Демьянов, М. А. Ильинский и другие. В 1953 году институту было присвоено имя академика Н. Д. Зелинского, который и возглавлял один из отделов с 1936 по 1953 год. Мировая известность Института связана с именами многих крупных ученых, работавших в нем. Среди них академики А.Е. Фаворский, Н.Д. Зелинский, А.А. Баландин, Б.А. Казанский, А.Н. Несмеянов, И.Н. Назаров, И.Л. Кнунянц, А.Е. Порай-Кошиц, В.В. Коршак, Л.Ф. Верещагин, М.М. Шемякин, М.И. Кабачник, Х.М. Миначев. 

В годы Великой Отечественной войны были разработаны карбинольный клей (клей Назарова) для ремонта боевой техники в полевых условиях. 

Разработаны методы синтеза и нарабатывались партии лекарственных средств, в том числе препарат винилин (бальзам Шостаковского).

В 1954 г. из Института органической химии им. Н.Д. Зелинского выделяются Институт элементоорганических соединений, Институт физики высоких давлений, а в 1959 г. - Институт химии природных соединений (ныне Институт биоорганической химии). В то же время традиционные направления исследований Института органической химии расширялись и развивались. При поддержке ученых Института органической химии было создано несколько других исследовательских центров. Среди них Иркутский институт органической химии, Институт биоорганической химии Беларуси, Институт органической химии Таджикистана и Институт органической химии Туркменистана.

Институт расположен по адресу: Ленинский проспект, 47. Здание было построено в 1954 году по проекту архитектора Алексея Щусева.

Руководство 
С момента основания института сменилось 6 его директоров:
 Алексей Евграфович Фаворский (1934—1939)
 Александр Николаевич Несмеянов (1939—1954)
 Борис Александрович Казанский (1954—1966)
 Николай Константинович Кочетков (1966—1988)
 Владимир Александрович Тартаковский (1988—2002)
 Михаил Петрович Егоров (с 2003)

Основные направления исследований 
 Физическая и синтетическая органическая химия
 Органическая химия природных соединений
 Каталитический органический синтез и физико-химические основы катализа
 Компьютерная химия и современные информационные технологии

Примечания

Литература 
 Рубинштейн А. М. Институт органической химии имени Н. Д. Зелинского: Исторический очерк. — М.: Наука, 1995. — 348 с.

Ссылки 
 Официальный сайт института 

Институты Москвы
Химические институты
Институты РАН
Сталинские здания Москвы